Desa Jingkang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jingkang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,45, long 109,11), 
 Desa Jingkang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,21, long 109,42), 
 Desa Jingkang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar